Лас Аламедас има више значења:

 Лас Аламедас (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Аламедас (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику